Бром — многозначный термин.

 Бром — химический элемент, галоген.
 Бром (Бруэм) — замок на севере Англии.
 «Бром» — музыкальный коллектив.

Фамилия 
  (1620—1666) — английский поэт.
 Бром, Вальтер (1921—1968) — польский футболист.
 Бром, Джеральд (род. 1965) — американский готический художник-фантаст.
 Бром, Джон ван ден (род. 1966) — голландский футболист и тренер.
 Бром, Ричард (ок. 1590—1653) — английский драматический писатель эпохи Карла I.

 Ван ден Бром, Джон (род. 1966) — нидерландский футболист, тренер.